Pazdírek ist der Familienname folgender Personen:

 Bohumil Pazdírek (1839–1919), Musikwissenschaftler und Komponist
 Dušan Pazdírek, Musikjournalist
 Franz Pazdírek (1848–1915), Verleger